Omphaloscelis postnigrescens är en fjärilsart som beskrevs av Edward Alfred Cockayne 1952. Omphaloscelis postnigrescens ingår i släktet Omphaloscelis och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
postnigrescens